Капітан-Андреєво — село в Хасковській області Болгарії
 Андреєво (Владимирська область) — селище у Судогодському районі Владимирської області Російської Федерації